Paquet ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Paquet (1881–1944), deutscher Dichter, Journalist und Schriftsteller
 Chloé Paquet (* 1994), französische Tennisspielerin
 Jean-Eric Paquet (* 20. Jahrhundert), französischer EU-Beamter und Generaldirektor der Generaldirektion Forschung und Innovation der Europäischen Union
 Jean Paquet (* 1964), kanadischer Biathlet
 Kévin Monnet-Paquet (* 1988), französischer Fußballspieler
 Lucina Paquet (1922–2006), US-amerikanische Schauspielerin 
 Marie Paquet-Steinhausen (1881–1958), deutsche Malerin, Lithographin und Porzellanmalerin
 Paul Pâquet (* 1937), belgischer Astronom
 Raoul Paquet (1893–1946), kanadischer Organist, Musikpädagoge und Komponist
 Samuel Paquet (* 1975), französischer DJ und Musikproduzent, besser bekannt als Mr. Sam

Pâquet steht für:
 (15278) Pâquet, Asteroid des Hauptgürtels